Maastricht Aachen Airport, een vliegveld in de gemeente Beek, ten noorden van Maastricht
Maastricht Airport (bedrijventerrein), een bedrijventerrein in de gemeente Beek, vernoemd naar het vliegveld